Richard Webb puede referirse a: 
 Richard Webb, economista peruano.
 Richard Webb, actor estadounidense.
 Richard A. Webb, físico estadounidense